Ikerasakasik bezeichnet:
 Ikerasakasik (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasakasik (Insel) (auch Ikerasakitsoq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikerasakasik (Sund, Aappalaartoq), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasakasik (Sund, Tinuteqisaaq Killeq), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikerasakasik (Sund, Nanortalik), Sund im Distrikt Nanortalik, Grönland